Песо́чнодубро́вка — село в Кожевниковском районе Томской области. Является административным центром Песочнодубровского сельского поселения.

География 
Село расположено чуть западнее центральной части Кожевниковского района, в 11 км от границы с Новосибирской областью, на берегу реки Бакса. Расстояние до административного центра района — 46 км.

История 
Основано в 1841 г. В 1926 году состояло из 202 хозяйств, основное население — русские. В составе Мулловского сельсовета Богородского района Томского округа Сибирского края.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе есть средняя общеобразовательная школа, Дом культуры и библиотека. Работает фельдшерско-акушерский и ветеринарный пункты.

Основу экономики села составляет сельское хозяйство. Крупнейший производитель в данной сфере в Песочнодубровке — ЗАО «Дубровское». Также наличествует лесоперерабатывающая отрасль.

Местная власть 
Песочнодубровским сельским поселением руководят глава поселения (Власенко Георгий Иванович) и Совет.

Известные уроженцы 
 Пётр Филиппович Гаврилов — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района